

Совіна — село в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Совіна — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства